Сра́мный поцелу́й () — средневековое поверье, получившее распространение во время охоты на ведьм, согласно которому в начале шабаша ведьмы совершали обряд приветствия дьявола, включавший в себя целование у чёрта ягодиц или «второго рта», то есть ануса — анилингус. Также этот поцелуй позволял дьяволу обольщать женщин.

Описание 
Срамный поцелуй обычно рассматривается как акт почтения, уважения, однако Ведовские суды Норт-Бервика (Шотландия) в XVI веке придерживались мнения, что этот поцелуй был актом покаяния перед дьяволом, расплаты с ним. В самом раннем трактате о шотландском ведовстве — анонимном памфлете «» (1591) о школьном учителе и предполагаемом колдуне , чьё авторство приписывается Джеймсу Кармайклу, сказано:

…и видел, как они тащились за ним, и он, когда они собрались, наложил на них епитимью, которая заключалась в том, что они должны были поцеловать его ягодицы в знак почтения к нему. Он поставил обнаженный зад на кафедру, и каждая сделала так, как он ей приказал.

Судебные процессы 
Дьявол являлся не только в своём «обычном» виде (см. изображения ниже), но и в облике барана, козла, чёрного кота, жабы. В Errores Haereticorum, средневековом трактате, утверждается, что катары взяли себе имя от  (кот), «чей зад они целовали, в облике которого Сатана является им».

В срамном поцелуе обвинялись тамплиеры, которым приписывалось, что во время инициации они должны были поцеловать своих предводителей в анус, «пупок», низ спины и в фаллос.

В 1303 году в служении дьяволу и колдовстве был обвинён лорд-казначей Англии и  . Одним из пунктов обвинения был срамный поцелуй. Однако он смог отвести от себя все обвинения.

Во Франции в колдовстве обвинялся доктор Сорбонны Гильом Эделин, признавший свою вину в том, что совершил срамный поцелуй, когда дьявол появился перед ним в обличье кота. Он был казнён в 1453 году.

Примечания

Литература

Ссылки 
 Newes from Scotland, declaring the damnable life and death of doctor Fian, a notable sorcerer, who was burned at Edenbrough in Ianuary last, 1591

Средневековая мифология
Поцелуй
Ведовство
Суеверия